Geresik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gresik (ort), Jawa Timur, 
 Desa Geresik, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar